Церковь Девы Марии () — католическая городская приходская церковь Нюрнберга, Германия, расположенная на восточной стороне главного рынка города.

История 
Церковь была построена на месте разрушенной при еврейском погроме в 1349 году синагоги и освящена в 1358. Впоследствии одно время служила как императорская придворная капелла. В 1442 и 1443 годы Генрих Траксдорф из Майнца соорудил «средний и маленький» орган. В 1487 восстанавливалась сгоревшие в 1466 ризницы. В 1506—1508 Адам Крафт (Adam Kraft) создал новый западный фронтон.

Церковь коренным образом обновлялась в 1810—1816 при Лоренце Ротермундте (Lorenz Rotermundt) в связи с переоборудованием её в католическую приходскую церковь.

Во время второй мировой войны здание сильно пострадало от бомбардировок: сохранились только стены продольного нефа и фасада. В 1946—1953 устранялись военные разрушения; в 1989—1991 и 2003 годах проводилась реставрация.

Ссылки 
 Церковь Девы Марии — путеводитель

Церкви Нюрнберга
Здания и сооружения, заложенные в 1352 году
Здания и сооружения, построенные в 1362 году
Здания и сооружения, восстановленные из руин
Католические храмы Баварии
Храмы Богородицы в Германии
Храмы Пресвятой Девы Марии